

301 – 320

321 – 340

341 – 360

381 – 400

Jegyzetek

Források 
 ePSD Sumerian Citation Form Index
 Cuneiform Entries
 The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
 Rykle Borger: Mesopotamisches Zeichenlexikon, 2004.
 Cuneiform Sign Lists
 Sumerisches Glossar
 Sumerian Grammar
 Sumerian Language Page

Az ékírás írásjelei
Sumer nyelv
Akkád nyelv
Hettita nyelv